Nungnadda Wannasuk (ur. 11 listopada 1989 w Nakhon Ratchasimie) – tajska tenisistka.

W przeciągu kariery zwyciężyła w dziewięciu singlowych i piętnastu deblowych turniejach rangi ITF. 10 czerwca 2013 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 342. pozycję, natomiast 17 sierpnia 2009 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 317. miejsce. Zdobyła złoty medal na Letniej Uniwersjadzie 2011 w rozgrywkach drużynowych, grając wraz z Nudnidą Luangnam oraz Varatchayą Wongteanchai. Na tej samej imprezie zdobyła także srebrny medal w grze pojedynczej.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Tajskie tenisistki
Urodzeni w 1989
Medaliści Letniej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Nakhon Ratchasima